Мото Гран-при Сан Марино было 13-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 31 августа по 2 сентября 2007 года на гоночной трассе международного автодрома Мизано, Сан-Марино.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Сан-Марино